Бакарди:
 Bacardi — компания-производитель одноимённого рома.
 Бакарди (коктейль) — алкогольный коктейль.

Персоналии 
 Бакарди, Дон — американский художник-портретист.
 Бакарди, Факундо — испанский и кубинский предприниматель, основатель корпорации Bacardi Limited